Рой Йохансен (, 27 апреля 1960, Осло, Норвегия) — норвежский, главный тренер сборной Норвегии по хоккею с шайбой с 2001 по 2016 год.

Биография 
В качестве хоккеиста большую часть своей карьеры Йохансен провел в клубе «Волеренга». В составе которого он несколько раз становился чемпионом страны. Долгое время входил в состав сборной Норвегии. В её составе Йохансен участвовал на трех Зимних Олимпийских играх 1984, 1988 и 1994.

Став тренером, Рой Йохансен несколько лет отработал в «Волеренге». Этот клуб он несколько раз приводил к победе в чемпионате Норвегии. С 2001 года специалист возглавляет национальную сборную страны. Под его руководством норвежцы доходили до 1/4 финала мировых первенств, а также дважды участвовали в Олимпийских играх 2010 и 2014 гг.

Достижения

Хоккеиста 
 Победитель Норвежской хоккейной лиги: (7)  : 1982, 1984, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993.

Тренера 
 Победитель Норвежской хоккейной лиги: (3)  : 1998, 1999, 2001.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Норвегии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Волеренга»
Игроки ХК «Спарта Уорриорз»
Игроки сборной Норвегии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккейные тренеры Норвегии
Тренеры ХК «Волеренга»
Тренеры сборной Норвегии по хоккею с шайбой